

Italia
 Greve in Chianti – comune italiano della città metropolitana di Firenze
 Greve – fiume della Toscana, affluente di sinistra dell'Arno

Scandinavia
 Greve – comune danese della regione della Zelanda
 Greve – equivalente in danese, norvegese e svedese dell'italiano Conte
 Greve (formaggio) – formaggio semiduro di latte vaccino tipico della Svezia